Плахтиевка (), село, 
Семеновский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320686005. Население по переписи 2001 г. составляет 11 (6/5 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Плахтиевка находится в 5-и км от села Семеновка.
В селе есть пруд.

История 
 1825 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть овце-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района